Красные Ключи — село в Похвистневском районе Самарской области, административный центр сельского поселения Красные Ключи.

Село является центром движения беседников.

История 
Село основано в 1736 году. Первоначально называлось Архангельские ключи.

В 1871 году в селе на месте обветшавшей столетней церкви была построена деревянная Михаило-Архангельская церковь. В селе с начала XX века существует крупная община беседников. 

В 1918 году переименовано в Красные Ключи.

Население

Достопримечательности 
В селе находится Михаило-Архангельская церковь 1871 года постройки. В церкви покоятся мощи святого праведника Петра Чагринского.  Вокруг села бьёт множество ключей, считающихся у православных святыми.

Кроме того в селе сохранился дом, в котором прошло детство Артура Моро.

Известные уроженцы и жители 
В селе родились:
 Михаил Романович Боров (1896—1941) — борец, первый чемпион Советской России среди профессиональных борцов классического (греко-римского) стиля.
 Александр Васильевич Волженский (р. 1899) — советский учёный в области технологии строительных материалов и изделий.
 Кавтаськин, Андрей Семёнович — Герой Советского Союза.
 Лукьянов, Алексей Миронович — эрзянский журналист, писатель, поэт.
 Михаил Иванович Чувашов (р. 1909) — эрзянский фольклорист, этнограф, краевед.
 Афанасий Матвеевич Осипов (1909—1989) — эрзянский народный поэт, писавший под псевдонимом Артур Моро.

Примечания

Ссылки 
 Девятый преемник. (статья в журнале «Огонёк» об общине беседников в селе Красные Ключи)

Населённые пункты Похвистневского района
Эрзянские поселения Самарской области